Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1997 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

10 km klassisch 

Weltmeister 1995: 

Datum: 24. Februar 1997

Teilnehmer: 104 genannt; 104 gestartet; 103 gewertet;

Quellen 
 Trondheim (NOR) - World Ski Championships - Men's 10 km C - February 24, 1997 auf fis-ski.com, abgerufen am 1. August 2020
 VM på ski '97 Trondheim - Nordic World Ski Championships 1997 - Official Results - Men's 10km Classic - Monday 24th February; FIS
 Men 10km Classical World Championship 1997 Trondheim (NOR) - Monday 24.02 auf todor66.com, abgerufen am 1. August 2020

Verfolgungsrennen (10 km klassisch + 15 km Freistil) 

Weltmeister 1995: 

Datum: 25. Februar 1997

Teilnehmer: 103 genannt; 91 gestartet; 85 gewertet;

Quellen 
 Trondheim (NOR) - World Ski Championships - Men's 25 km M Pursuit - February 25, 1997 auf fis-ski.com, abgerufen am 1. August 2020
 VM på ski '97 Trondheim - Nordic World Ski Championships 1997 - Official Results - Men's Pursuit 15km Free technique - Tuesday 25th February; FIS
 Men 15km Free Pursuit World Championship 1997 Trondheim (NOR) - Tuesday 25.02 auf todor66.com, abgerufen am 1. August 2020

30 km Freistil 

Weltmeister 1995 (klassisch): 

Datum: 21. Februar 1997

Teilnehmer: 91 genannt; 91 gestartet; 89 gewertet;

Quellen 
 Trondheim (NOR) - World Ski Championships - Men's 30 km F - February 21, 1997 auf fis-ski.com, abgerufen am 1. August 2020
 VM på ski '97 Trondheim - Nordic World Ski Championships 1997 - Official Results - Men's 30km Free - Friday 21th February; FIS
 Men 30km Free World Championship 1997 Trondheim (NOR) - Friday 21.02 auf todor66.com, abgerufen am 1. August 202

50 km klassisch 

Weltmeister 1995 (Freistil): 

Datum: 2. März 1997

Teilnehmer: 87 genannt; 84 estartet; 68 gewertet;

Quellen 
 Trondheim (NOR) - World Ski Championships - Men's 50 km C - March 02, 1997 auf fis-ski.com, abgerufen am 1. August 2020
 VM på ski '97 Trondheim - Nordic World Ski Championships 1997 - Official Results - Men's 50km Classic - Sunday 2nd March; FIS
 Men 50km Classical World Championship 1997 Trondheim (NOR) - Sunday 02.03 auf todor66.com, abgerufen am 1. August 2020

4 × 10 km Staffel 

Weltmeister 1995:  (Sture Sivertsen, Erling Jevne, Bjørn Dæhlie, Thomas Alsgaard)

Datum: 28. Februar 1997

Quellen 
 Trondheim (NOR) - World Ski Championships - Men's Rel 4x10 km M - February 28, 1997 auf fis-ski.com, abgerufen am 1. August 2020
 VM på ski '97 Trondheim - Nordic World Ski Championships 1997 - Official Results - Men's Relay 4x10km 2xClassic+2xFree Technique - Friday 28th February; FIS
 Men 4x10km Relay World Championship 1997 Trondheim (NOR) - Friday 28.02 auf todor66.com, abgerufen am 1. August 2020

Skilanglauf Manner
Skilanglaufwettbewerb